Banka est le nom de :
 Banka, un bateau traditionnel philippin en bambou.
 Banka, un village de Slovaquie situé dans la région de Trnava.
 Banka, une localité du département du Haut-Nkam au Cameroun.
 Banka, une langue parlée au Mali.

Homonymie de toponyme